Ел Порвенир Уно има више значења:

 Ел Порвенир Уно, Ла Кинта (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Порвенир Уно (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир Уно (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Порвенир Уно (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику